zeemeermin, voor vrouwelijk meervolk,
meerman, voor mannelijk meervolk.